Rubroek (Rotterdam), een wijk in Rotterdam
 Rubroek (Frankrijk) (Rubrouck), een gemeente in Frans-Vlaanderen
 oude schrijfwijze van Ruisbroek, Rodenbroek, Rodenbroich, van Rodenbroek, Huyn van Rodenbroek, Roebroeks, Robroeks, Robroek, Roubroek
 Roebroek (Heerlen) oude benaming voor wijk in Heerlen (provincie Limburg)
 Tot 19e eeuw landgraven van Heicarisborgh

Zie ook 

 Ruisbroek (doorverwijspagina)